Bramon, ou l'une de ses graphies dont Bramón, peut désigner

Patronyme 
 Francisco Bramón (mort en 1664) : prédicateur et auteur mexicain.

Toponymes

Bramon ou Bramont : un cours d'eau du département de la Lozère, en région Occitanie.

Cerro El Bramón : une montagne.

Cerro El Bramón : une montagne.

Bramón : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Junín dans l'État de Táchira ;
 Bramón : capitale de la paroisse civile de Bramón, de la municipalité de Junín dans l'État de Táchira.

Homonymie de toponyme